wetenschap
 Het jaar 3
 3 (getal), natuurlijk nummer
 NGC 3, lensvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Vissen
 muziek
 3 (band), band van Keith Emerson, Robert Berry, Carl Palmer
 3 (single), single van Amerikaanse popster Britney Spears
 3 (Soulfly), album van de Amerikaanse metalband Soulfly 
 iII (Kin Ping Meh), derde studioalbum van de Duitse rockband Kin Ping Meh
 media
 NPO 3, een van de drie televisiezenders van de Nederlandse Publieke Omroep